Зиринг () — английская фамилия. Известные носители:

 Зиринг, Иан (род. 1964) — американский актёр.
 Зиринг, Никки (род. 1971) — американская актриса, кинопродюсер и фотомодель.